Линус:

 Линус Торвальдс — финский программист и хакер, создатель операционной системы Linux.
 Закон Линуса — некоторые законы, связанные с его именем.
 Линус — спутник астероида M-класса (22) Каллиопа.

См. также 
 Лайнус.
 Linus.